Lærum er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Erik Lærum
 Gustav Lærum